

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 15 maggio 2021.

Collegamenti esterni